Foy (Bastenaken), een plaats in de Belgische gemeente Bastenaken
Foy (Onhaye), een gehucht van Falaën in de Belgische gemeente Onhaye
Foy (Herefordshire), een gehucht in Herefordshire, Engeland
Foy-Notre-Dame, een dorp in de Belgische gemeente Dinant
Foy van Agen (ook Foy van Conques of Fides), Franse heilige

Zie ook 
 de doorverwijspagina Chris Foy